Marcilhac est un toponyme français d'origine latine et un patronyme français. Il peut faire référence à :

Étymologie 
Selon Marie-Thérèse Morlet, Marcilhac est une forme ancienne occitane de Marcillac — nom de plusieurs localités du Lot, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Loire et de l'Aveyron — dérivée du mot latin Marcelliacum ou Marciliacum, du nom de personne Marcellius ou Marcilius, suivi du suffixe -acum désignant un nom de domaine (comme de nombreux toponymes du sud de la France comme Bellac, Vayrac, Padirac, Carennac, etc.), le tout signifiant « domaine de Marcellius ».

Patronyme 
 Félix Marcilhac (1941-2020), un historien d'art, écrivain et collectionneur d'objets art déco français.

Variantes du patronyme Marcilhac 
Marcilhac, par son origine latine Marcillius, possède de nombreuses variantes patronymiques, souvent liées à des toponymes dont les départements sont indiqués entre parenthèses :

Toponymes 
 Marcilhac-sur-Célé, une commune du département du Lot ;

Marcilhac est aussi le nom de deux lieux-dits du département de la Haute-Loire :
 Marcilhac, un lieu-dit de la commune de Saint-Paulien, à  au nord-ouest du Puy-en-Velay ;
 Marcilhac, un lieu-dit de la commune de Saint-Pierre-Eynac, à  à l'est du Puy-en-Velay ;
 Marcilhac, un lieu-dit de la commune de Saint-Julien-Chapteuil, à  à l'est du Puy-en-Velay. Ces deux hameaux n'en forment qu'un, mais sont répartis sur deux communes voisines.

Patrimoine 
 Le dolmen de Marcilhac, un dolmen situé sur la commune de Lamothe-Fénelon dans le département du Lot ;

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France